Kamenný Újezd (powiat Czeskie Budziejowice)
 Kamenný Újezd (powiat Rokycany)

Zobacz też